Scarface , sobrenom d'Al Capone (Brooklyn, Nova York, 1899 - Palm Island, Florida, 1947), gàngster nord-americà que va aconseguir la fama durant la Llei Seca, durant els anys 20 i començament dels anys 30 
 Scarface (Califòrnia), àrea no incorporada al Comtat de Modoc de Califòrnia
 Scarface: The World Is Yours, videojoc desenvolupat per Radical Entertainment i publicat per Vivendi Universal Games 
 Scarface (pel·lícula del 1932), dirigida per Howard Hawks
 Scarface (pel·lícula de 1983), dirigida per Brian de Palma